Samo je lahko:

Samo, moško osebno ime
Samo, Kalabrija
Kralj Samo
Samo Jurečič (um.i. Samo), slovenski slikar